Adolph Malan – południowoafrykański lotnik
 Daniel F. Malan – południowoafrykański polityk i duchowny